Гварді́йська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Гвардійська вулиця — вулиця в Дніпрі.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Києві.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Мелітополі.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Мукачеві.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Полтаві.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Прилуках.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Севастополі.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Ужгороді.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Харкові.

Колишні назви 
 Гвардійська вулиця — колишня назва вулиці Володимира Антоновича у місті Біла Церква.
 Гвардійська вулиця — колишня назва вулиці Запорізької Січі в Броварах.
 Гвардійська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Азову у Дрогобичі.
 Гвардійська вулиця — колишня назва вулиці Літературна у місті Ізюм.
 Гвардійська вулиця — колишня назва Прилісної вулиці в Ківерцях.
 Гвардійська вулиця — колишня назва Поліської вулиці в Козельці.
 Гвардійська вулиця — колишня назва Дерев'яної вулиці в Костополі.
 Гвардійська вулиця — колишня назва вулиці Героїв УПА у місті Кременчук.
 Гвардійська вулиця — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Лубни.
 Гвардійська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Майдану у Львові.
 Гвардійська вулиця — колишня назва вулиці Національної Гвардії у місті Ніжин.
 Гвардійська вулиця — колишня назва вулиці Кононенка в Рівному.
 Гвардійська вулиця — колишня назва Наукової вулиці в Рогані.
 Гвардійська вулиця — колишня назва Замонастирської вулиці в Тернополі.
 Гвардійська вулиця — колишня назва вулиці Небесної Сотні в Хусті.
 Гвардійська вулиця — колишня назва вулиці Святослава Хороброго у місті Черкаси.

Гвардійська вулиця — вулиця в Архангельську.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Волгограді.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Казані.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Кірові.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Липецьку.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Ломоносові.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Москві.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Петрозаводську.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Пушкіні.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Саратові.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Тюмені.
 Гвардійська вулиця — вулиця в Уфі.

Вулиці